Rogers Cup 2010 var en tennisturnering i 2010, også kendt som Canada Masters 2010, spillet udendørs på hardcourt i Canada. Turneringen var opdelt i en herreturnering, spillet i Toronto 7. – 15. august, og en dameturnering, spillet i Montreal 13. – 23. august. Dameturneringen var planlagt til at slutte 22. august, men på grund af regn måtte semifinalerne og finalen udsættes til mandag 23. august, hvor de tre kampe alle blev spillet.

Vindere af singlerækkerne blev hos herrerne Andy Murray med finalesejr på 7-5, 7-5 over Roger Federer, mens Caroline Wozniacki besejrede Vera Zvonarjova med 6-3, 6-2 i finalen hos damer"

Kvindernes seeding 

Top otte spilleren trådte først ind i turneringens anden runde.

  Jelena Janković (Anden Runde)
  Caroline Wozniacki (Mester)
  Venus Williams (udgik med knæskade)
  Elena Dementieva  (Tredje Runde)
  Kim Clijsters (Kvartfinalerne)
  Francesca Schiavone (Kvartfinalerne)
  Agnieszka Radwańska (Tredje Runde)
  Vera Zvonareva (Finale)
  Li Na (Tredje Runde)

<ol start="10">
 Victoria Azarenka ''(Semifinale, trak sig)
 Svetlana Kuznetsova ''(Semifinale)
 Maria Sharapova ''(Trak sig med skade i venstre fod)
 Yanina Wickmayer ''(Anden Runde)
 Shahar Pe'er ''(Første Runde)
 Flavia Pennetta ''(Tredje Runde)
 Aravane Rezaï ''(Anden Runde)
 Marion Bartoli ''(Kvartfinale)
 Nadia Petrova (Anden Runde)
</ol>

 Kvindernes singlefinaler Uddybende artikel: Rogers Cup 2010 Kvindesingle Herresingle finalerne Uddybende artikel: Rogers Cup 2010 Herresingle''

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

WTA Tour 2010
ATP Tour 2010